Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2023  с 5 по 11 февраля 2023 года в городе Денвер (штат Колорадо).

Победителем стала команда скипа Табита Питерсон из города Сент-Пол, выиграв все матчи на турнире. Это 2-й чемпионский титул для команды, а для самой Табиты Питерсон - 3-й (в 2012 она была чемпионом в команде Эллисон Поттингер). Команда Табиты Питерсон будет представлять США на . Со счётом 8:5 в финале была побеждена команда скипа Delaney Strouse из города Миннеаполис. Третье место заняла команда скипа Сара Андерсон из города Часка. Все медалисты представляли штат Миннесота.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 5.000.

Одновременно и там же  Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2023.

Общие сведения 
Все матчи  на youtube-канале Ассоциации Кёрлинга США - 2023 USA Curling Women's National Championship.

Победитель  право выступать на следующем .

Формат соревнований 
 На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если несколько команд имеют одинаковое количество побед, то более высокое место определяется по личной встрече.
 На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд. 
 Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале. 
 Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.

Квалификация на чемпионат 
Квалификация команд на чемпионат проходила по следующему регламенту:
 участник Олимпиады 2022 - команда скипа Табита Питерсон,
 участник Чемпионат мира среди юниоров этого года - команда скипа Miranda Scheel,
 лучшая команда (еще не калифицировавшаяся) турнира Curling Stadium Contender Series (Блейн) - команда скипа Madison Bear,
 лучшая команда (еще не калифицировавшаяся) турнира Curl Mesabi Classic (Эвлет) - команда скипа Сара Андерсон,
 три команды (еще не калифицировавшиеся), имеющие лучший рейтинг в Мировом туре по кёрлингу по состоянию на 20 декабря 2022 - команды скипов Delaney Strouse, Christine McMakin, Kim Rhyme, Rachel Workin.

Составы команд 
источник

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Плей-офф 
10 февраля, 14:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
10 февраля, 19:00

Финал 
11 февраля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
Трансляции на youtube-канале Ассоциации Кёрлинга США: 2023 USA Curling Women's National Championship
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2023

Спорт в США в 2023 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Денвере
Февраль 2023 года